Il singolare del torneo di tennis Lisbon Open 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Mats Wilander che ha battuto in finale Yannick Noah 2-6, 7-6, 6-4.

Teste di serie

  José Higueras (semifinali)
  Mats Wilander (campione)
  Yannick Noah (finale)
  Andrés Gómez (secondo turno)

 Jimmy Arias (secondo turno)
 Balázs Taróczy (primo turno)
 Manuel Orantes (primo turno)
 Henrik Sundström (secondo turno)

Tabellone

Finali

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 

Lisbon Open 1983